Джордж Ни́кол () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Никол, Джордж (атлет) (1886—1967) — британский атлет.
 Никол, Джордж (футболист) (1903—1968) — шотландский футболист.